Гре-Неві́ль, Ґре-Невіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7040 км на південний схід від Парижа, 7190 км на південний схід від Нанта, 7140 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 528 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1468,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Гре-Невіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Гре-Невіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара